Саррі (округ, Північна Кароліна)
 Саррі (округ, Вірджинія)